«Леночка и виноград» — звуковой советский художественный фильм по сценарию Евгения Шварца и Николая Олейникова режиссёра Антонины Кудрявцевой. Продолжение немого фильма «Разбудите Леночку».

Сюжет 
Группа пионеров проводит каникулы в виноградарском совхозе на юге. Ребята активно помогали в борьбе с вредителями — птицами и насекомыми, но самым страшным врагом «самого скороспелого в мире сорта винограда» был неуловимый вор… Леночка с помощью своих друзей выследила и поймала таинственного похитителя винограда, которым оказался местный повар, коварно маскировавшийся под совхозного кучера.

В ролях 
 Янина Жеймо — Леночка
 Борис Чирков — совхозный кучер
 Пётр Гофман — повар дядя Петя 
 Инна Фёдорова
 Александр Курков — учитель Борис Борисович Рощин
 Женя Воробьёва
 Г. Баронов

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Евгений Шварц, Николай Олейников
 Режиссёр: Антонина Кудрявцева
 Оператор: Павел Посыпкин, Михаил Ротинов
 Художник: Евгения Словцова
 Композитор: Николай Стрельников, по другим данным — Давид Гейгнер
 Звук: Иван Дмитриев, Евгений Нестеров

Технические данные 
 Чёрно-белый, звуковой

DVD 
 Звуковые дорожки: Dolby Digital 2.0
 Субтитры отсутствуют
 Региональный код: 0 (ALL)
 Изображение: 4:3
 Цвет: PAL
 Издатель: «Мастер Тэйп»

Примечания 

Фильмы на русском языке
Фильмы СССР 1936 года
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы Антонины Кудрявцевой
Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы-сиквелы
Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1936 года
Фильмы о пионерских лагерях
Экранизации произведений Евгения Шварца